Abbazia di San Felice (Giano dell'Umbria) – abbazia a Giano dell'Umbria
 Abbazia di San Felice e Mauro – abbazia a Sant'Anatolia di Narco